Litton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Litton, Somerset, ort i England, 
 Litton, North Yorkshire, ort i England, 
 Litton, Derbyshire, ort i England,